i  – w mitologii shintō para prabogów japońskich, demiurgów, którzy stworzyli świat i bogów.

Tworzenie świata 
Izanagi i Izanami byli rodzeństwem, ósmą z kolei parą istot, które wyłoniły się z przedwiecznego chaosu. Stojąc na niebiańskim moście Amanoukihashi (Ame-no-uki-hashi; most, po którym bogowie zstępowali z niebios na ziemię​) zastanawiali się, czy istnieje coś w wodach znajdującego się pod nimi oceanu. Izanagi zanurzył w nim wówczas włócznię i uniósł ją; kropla, która spadła, utworzyła pierwszą wyspę – Onogoro. Rodzeństwo zstąpiło na nią i wzięło tam ślub.

Po zaślubinach para rozpoczęła płodzenie świata. Najpierw Izanami wydała na świat dwa twory, Hiruko („pływający w rozchybotaniu”) i Ahashima („wyspa z piany”), które z braku stałej konsystencji nie spełniły oczekiwań rodziców, zostały uznane za wadliwe, odrzucone i nie zostały wliczone w poczet potomstwa demiurgów. Następnie na świat przyszło osiem Wysp Japońskich, kolejno: Awaji, Sikoku (Shikoku), Oki, Kiusiu (Kyūshū), Iki, Cuszima (Tsushima), Sado i Honsiu (Honshū). Następnie w drugim rzucie pojawiły się wyspy: Shōdo, Suō, Hime, archipelagi Gotō i Danjo oraz półwysep Kojima.

Kraina Ciemności 
Boskie małżeństwo powoli zapełniało świat górami, rzekami, lasami. Izanami rodziła kolejno coraz to nowe bóstwa, aż w końcu wydała na świat boga ognia Homusubi. Podczas porodu została śmiertelnie poparzona i odeszła do krainy ciemności Yomi. Pogrążony w rozpaczy Izanagi porąbał dziecko na kawałki, a z kropli krwi, które spadły z jego miecza i części ciała Kagutsuchi narodzili się kolejni bogowie. Wówczas Izanagi podążył do piekielnego Yomi, błagając żonę, aby powróciła do świata żywych. Zgodziła się ona pod warunkiem, że mąż zaczeka na nią przed wejściem. Nie dotrzymał on jednak obietnicy i podążył za Izanami. Zobaczywszy, że w Krainie Ciemności jej ciało się rozkłada, przeraził się i rzucił się do ucieczki. Rozwścieczona Izanami ścigała go przez jakiś czas z pomocą zmór i złych duchów, próbując zabić męża, któremu jednak, dzięki magicznym przedmiotom, udało się zbiec. Podczas gdy Izanagi postanowił rozstać się z partnerką i rozkazał jej wracać do Yomi, ta w złości oświadczyła, że za jej przyczyną codziennie będzie umierało 1000 osób. Izanagi odpowiedział na to, że za jego sprawą codziennie będzie rodziło się kolejne 1500.

Po powrocie z krainy ciemności Izanagi obmył się w morzu z podziemnych nieczystości. Z rzeczy, które nosił przy sobie powstały duchy reprezentujące moce zabezpieczające, broniące oraz zapewniające godne warunki oczyszczenia. Wówczas wydał na świat trzy najważniejsze bóstwa japońskiego panteonu: gdy przemywał oczy, narodzili się bogini słońca Amaterasu i bóg księżyca Tsukuyomi, zaś gdy wydmuchiwał nos, na świat przyszedł bóg burzy Susanoo. Izanagi oddał Amaterasu władzę nad światem i zgodnie z podaniami odszedł z tego świata.

Głównym chramem poświęconym parze demiurgów jest Shirayamahime-jinja na górze Haku-zan (2700 m) w prefekturze Ishikawa.

Potomkowie Izanagiego i Izanami

Odrzucone potomstwo 
 Hiruko → „pływający w rozchybotaniu”
 Ahashima → „wyspa z piany”

Wielka Kraina Ośmiu Wysp 
 Awaji
 Honosawake → Dawca Wczesnych Kłosów
 Sikoku
 Ehime → Nadobna Dziewoja
 Ihiyorihiko → Młodzian Opływający w Ryż
 Ohogetsuhime → Wieszczka Obfitego Pożywienia
 Takeyoriwake → Wódz Obdarzony Męstwem
 Oki
 Ameno'oshikorowake → Niebiański Pan Wielu Skamielin
 Kiusiu
 Shirahiwake → Pan z Mocą Dawania Władzy
 Toyohiwake → Pan z Mocą Dawania Bogactwa
 Takehimukahitoyokujihinewake → Pan Zdający się Huczeć Szczytów Skierowanych w Stronę Potężnego Słońca
 Takehiwake → Pan z Mocą Dawania Męstwa
 Iki
 Amehitotsubashira → Jedna z Prowadzących w Niebo Kolumn
 Cuszima
 Amenosadeyorihime → Niebiańska Dziewoja Urzekająca Nieprzystępnością
 Sado
 (brak odrębnego przydomka)
 Honsiu
 Amatsumisoratoyoakitsunewake → Pan Ziemi Szczodrych Jesieni pod Świętym Nieboskłonem

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna chramu Shirayamahime 
 Informacja o górze Haku 

Bóstwa japońskie
Bóstwa stworzenia